Нусинов — еврейская фамилия, происходящая от имени Нусн (вариант имени Натан).

Известные носители:
 
 Нусинов, Илья Исаакович (1920—1970) — советский драматург и киносценарист, сын Нусинова Исаака Марковича.
 Нусинова, Ирина Игоревна (род. 1982) — фамилия певицы Ирсон Кудиковой, после замужества.